Guilherme est un prénom d'origine portugaise, équivalent de « Guillaume » en français.

Prénom utilisé comme pseudonyme 

 Guilherme (né en 1974), Guilherme de Cássio Alves, footballeur brésilien
 Guilherme (né en 1985), Guilherme Marinato, footballeur russe
 Guilherme (né en 1988), Guilherme Milhomem Gusmão, footballeur brésilien
 Guilherme (né en 1991), Guilherme dos Santos Torres, footballeur brésilien
 Guilherme (né en 1991), Guilherme Costa Marques, footballeur brésilien

Prénom

Football 
 Guilherme Afonso (né en 1985), footballeur angolais
 Guilherme do Prado dit Guly (né en 1981), footballeur brésilien
 Guilherme Espírito Santo (1919-2012), footballeur portugais
 Guilherme Ferreira Pinto dit Negueba (né en 1992), footballeur brésilien
 Guilherme Finkler (né en 1985), footballeur brésilien
 Guilherme Lazaroni (né en 1992), footballeur brésilien
 Guilherme Mauricio (né en 1974), footballeur français
 Guilherme Moreira (né en 1987), footballeur brésilien
 Guilherme Santos (né en 1989), footballeur brésilien
 Guilherme Siqueira (né en 1986), footballeur brésilien
 Guilherme Weisheimer (né en 1981), footballeur brésilien

Autres sportifs 
 Guilherme Cobbo (né en 1987), athlète brésilien
 Guilherme Giovannoni (né en 1980), basketteur brésilien
 Guilherme Guido (né en 1987), nageur brésilien
 Guilherme Marques (né en 1971), beach-volleyeur brésilien
 Guilherme Spinelli (né en 1972), pilote brésilien
 Guilherme Tâmega (né en 1976), bodyboarder brésilien
 Guilherme Toldo (né en 1992), escrimeur brésilien

Hommes politiques 
 Guilherme d'Oliveira Martins (né en 1952), homme politique portugais
 Guilherme do Sacramento Neto (né en 1975), homme politique santoméen
 Guilherme Posser da Costa (né en 1953), homme politique santoméen

Autre 
 Guilherme d'Oliveira Marques (1887-1960), peintre brésilien
 Guilherme Fontes (né en 1967), acteur brésilien
 Guilherme Gaensly (1843-1928), photographe suisse
 Guilherme Henriques de Carvalho (1793-1857), cardinal portugais

Voir aussi 
 , Guillaume (prénom)
 Guillermo
 Guglielmo

Prénom portugais
Prénom masculin